Карл Кристиан Мец (, 23 марта 1866 — 8 января 1944) — немецкий ботаник.


Имя 
В различных источниках встречаются разные формы записи имени Карла Кристиана Меца:
 ,
 ,
 ,
 .

Биография 
Карл Кристиан Мец родился во Фрайбурге 23 марта 1866 года.

Мец был профессором и директором ботанического сада в Галле, а также директором Ботанического сада Кёнигсберга.

Его основные научные интересы были направлены на физиологию и систематику. Затем он работал над систематикой и морфологией, особенно растений семейства Лавровые. Он внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов семенных растений.

Карл Кристиан Мец умер во Фрайбурге 8 января 1944 года.

Научная деятельность 
Карл Кристиан Мец специализировался на семенных растениях.

Избранные научные работы 
 Lauraceae Americanae, monographice descripsit / — Berlin, 1889. Jahrbuch des königlichen botanischen Gartens und des botanischen Museums; Bd. 5.
 Das Mikroskop und seine Anwendung: ein Leitfaden bei mikroskopischen Untersuchungen für Apotheker, Aerzte, Medicinalbeamte, Techniker, Gewerbtreibende etc.- 8., stark verm. Aufl. — Berlin: 1899.
 Myrsinaceae. Leipzig [u.a.] 1902.
 Mikroskopische Untersuchungen, vorgeschrieben vom Deutschen Arzneibuch: Leitfaden für das mikroskopisch-pharmakognostische Praktikum an Hochschulen und für den Selbstunterricht — Berlin: 1902.
 Theophrastaceae — Leipzig [u.a.]: 1903.
 Der Hausschwamm und die übrigen holzzerstörenden Pilze der menschlichen Wohnungen: ihre Erkennung, Bedeutung und Bekämpfung. Dresden 1908.
 Die Haftung für Hausschwamm und Trockenfäule: eine Denkschrift für Baumeister, Hausbesitzer und Juristen .... Berlin 1910.
 Zur Theorie der Sero-Diagnostik — Berlin: Dt. Verl.-Ges. für Politik und Geschichte, 1925.
 Drei Vorträge über die Stammesgeschichte der Pflanzenwelt mit 1 Stammbaum des Pflanzenreichs / 1925.
 Theorien der Stammesgeschichte — Berlin: Deutsche Verl.-Ges für Politik und Geschichte, 1926.
 Versuch einer Stammesgeschichte des Pilzreiches. Halle (Saale) 1928.
 Bromeliaceae. Leipzig 1935.

Почести 
Роды растений Mezia Schwacke ex Nied. и Meziella Schindler были названы в его честь.

Примечания

Литература 
 F. Butzin (1968): Carl Mez, ein Leben für die Botanik. Willdenowia 4: 401—415.
 Ilse Jahn (2000): Geschichte der Biologie. Spektrum.
 Robert Zander; Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Carl Mez
 393—394 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 18. Mekaniker — Mykale): Кarl Mez

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Члены Леопольдины
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета